Holsen steht als Ortsname für:
 Holsen (Bünde), Stadtteil von Bünde im ostwestfälischen Kreis Herford
 Hattropholsen (kurz: Holsen), Stadtteil von Soest in Westfalen
 Holsen (Hüllhorst), Ortsteil der Gemeinde Hüllhorst im ostwestfälischen Kreis Minden-Lübbecke
 einen Teil des Salzkottener Stadtteils Schwelle (Salzkotten) im westfälischen Kreis Paderborn
 Holsen (Bauerschaft) im Stadtteil Bockum-Hövel von Hamm im Ruhrgebiet

Holsen ist der Familienname folgender Personen:
 Sjur Holsen († 2013), norwegischer Journalist und Redakteur